Раше () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Раше, Иоганн-Кристоф (1733—1805) — немецкий нумизмат и писатель.
 Раше, Карл (1892—1951) — финансист и управленец в гитлеровской Германии, оберштурмбаннфюрер СС.